Deer Valley ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten
 Deer Valley Resort, Skigebiet an der Wasatchkette in Utah
 Deer Valley Village, Stadtteil von Phoenix